Andersson steht für:
 Andersson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Andersson (Mondkrater)
 Andersson Peak
 Andersson Ridge

Siehe auch:
 Anderson (Begriffsklärung)
 Anderssen
 Andersen